Los Angeles Lakers – amerykański klub koszykówki
 Rapperswil-Jona Lakers – szwajcarski klub hokeja na lodzie.